La Gavia puede hacer referencia a:
 Arroyo de La Gavia, curso fluvial español afluente del río Manzanares, en la ciudad de Madrid, distrito de Villa de Vallecas.
 Parque de La Gavia, un parque español de la ciudad de Madrid, en el distrito de Villa de Vallecas.
 Estación de La Gavia, una estación de metro española de la ciudad de Madrid, en el distrito de Villa de Vallecas.
 La Gavia, un centro comercial español de la ciudad de Madrid, en el distrito de Villa de Vallecas.